Сасекорбо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 72,44 км². Население — 121 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары